Жонатан Борле (; род. 22 февраля 1988 года, Волюве-Сен-Ламбер) — бельгийский бегун на короткие дистанции, который специализируется на дистанции 400 метров. Чемпион Европы 2012 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2010 года в эстафете 4×400 метров. Рекордсмен Бельгии на дистанции 400 метров и в эстафете 4×400 м.

У Жонатана есть брат-близнец Кевин, старшая сестра Оливия и младший брат Дилан, которые также являются спринтерами мирового уровня. Их тренирует отец, Жак Борле. В конце 2008 года Кевин и Жонатан поступили в Университет штата Флорида и успешно представляли его на легкоатлетическом чемпионате американской студенческой ассоциации.

У Жонатана и его девушки Матильде Понселе двое детей — дочь Амбре (род. 14 августа 2017) и сын Уильям (род. 16 ноября 2020).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт семьи Борле

Бегуны на короткие дистанции Бельгии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года